Córrego Fazenda Rancho Alegre é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Fazenda Rancho Alegre, Córrego
Fazenda Rancho Alegre